Wolston kan syfta på följande:

 Wolston, Warwickshire, en ort i England, Storbritannien
 Wolston (geologi), en istid i Storbritannien